Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 195001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 19 stycznia 2002 do 15 września 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

195001-195100

195101-195200

195201-195300

195301-195400

195401-195500

195501-195600

195601-195700

195701-195800

195801-195900

195901-196000

Przypisy 

Lista planetoid 195001-196000